Castus este un cuvânt latin care înseamnă curat sau pur.

El este numele purtat de următoarele persoane:
 Lucius Artorius Castus, general roman
 Castus și Emilius, martiri și sfinți romani
 Castus (rebel), gladiator rebel roman în A Treia Răscoală a Sclavilor

Vezi și
 Vitex agnus-castus, o plantă mediteraneană, numită și Fructul castității sau Mielăreaua